D'une manière générale, les mots générateur 
 En électrotechnique,
un générateur électrique est un dispositif qui permet de produire de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie, par exemple une dynamo.
 En électricité, un générateur de signaux est un appareil qui permet de délivrer un signal électrique de forme donnée (tension, intensité, sinus, créneau...) à partir d'une alimentation électrique; observable sur un oscilloscope.
ce peut être notamment un générateur de tension, symbolisé , ou un générateur de courant symbolisé 
en électronique ou en milieu scolaire, on utilise notamment des générateur de basses fréquences (GBF) ou de très basse fréquence (GTBF) à des fins de test, de dépannage ou d'expérimentations
 En mathématiques,
un objet est dit générateur lorsqu'il engendre un ensemble. Exemples :
une famille (ou partie) génératrice d'un espace vectoriel,
une partie génératrice d'un groupe, qui est une partie A telle que tout élément du groupe s'écrit comme produit d'un nombre fini d'éléments de A et de leurs inverses ;
une partie génératrice d'un anneau ;
 Les éléments des algèbres de Lie associés à un groupe de Lie sont quelquefois associés aux générateurs du groupe, souvent par les physiciens.
 Le générateur de toute symétrie continue implicitée par le théorème de Noether.
en géométrie, une génératrice est une figure ou une ligne dont le déplacement engendre une surface ;
la série génératrice (ou fonction génératrice) d'une suite est une série formelle qui la caractérise.
la fonction génératrice des probabilités d'une variable aléatoire entière et positive est la série génératrice engendrée par la suite de ses probabilités :  
 En informatique :
 un générateur de nombres pseudo-aléatoires est un algorithme qui produit une séquence de nombres présentant certaines propriétés du hasard ;
 un générateur de clés (aussi fréquemment appelé keygen) est un petit programme qui permet de produire des clés à diverses fins : validation logicielle d'une licence d'utilisation d'un logiciel, mise en œuvre d'algorithmes de cryptographie symétrique ou asymétrique... Des programmes "keygen" illégaux conçus par rétro-ingénierie sont fréquemment utilisés pour permettre la validation de logiciels sans devoir acquitter le coût de la licence normalement requise pour leur utilisation (le hacker déduit le fonctionnement du programme de validation de licence en examinant une série de numéros valides, ou encore décompile le code du programme de validation afin d'étudier son algorithmie interne et développer un logiciel qui fabrique des clés identiques aux clés officielles fournies par le fournisseur du logiciel à ses clients en contrepartie d'un règlement) ;
 un générateur est une routine spécialisée qui ressemble à une fonction, mais se comporte comme un itérateur. Elle permet de contrôler les itérations d'une boucle, retournant une seule valeur à chaque appel. Ainsi, elle permet de consommer moins de mémoire et de traiter tout de suite les premières valeurs retournées ;
 Génération de code source
 Génération de code natif